Штейнбо́к — еврейская фамилия:

 Штейнбок, Анатолий Иосифович (род. 1938) — тренер по баскетболу, заслуженный тренер России.
 Арканов, Аркадий Михайлович (настоящая фамилия — Штейнбок; 1933—2015) — российский писатель-сатирик, драматург и сценарист, автор текстов песен, актёр, телеведущий.
 Штейнбок, Марк Григорьевич (род. 1944) — фотограф.

См. также 
 Стенбок
 Стейн